Fan Haibin (; ur. 6 stycznia 2005) – chiński kombinator norweski, olimpijczyk z Pekinu 2022.

Kariera 
Przed występem na igrzyskach w 2022 wziął udział jedynie w czterech konkursach Pucharu Kontynentalnego 2021/2022. W Niżnym Tagile dwukrotnie był 49, w Zhangjiakou zajął 30. miejsce na normalnej skoczni i 31. na dużej skoczni.

Na igrzyskach wystartował w drużynie, z kwoty miejsc przyznanych gospodarzom. W skokach uzyskał najdalszą wśród Chińczyków odległość 106,5 m oraz zdobył najwięcej punktów - 66,3. Bieg ukończył z czasem 16:08,2, jako ostatni ze wszystkich zawodników. Chińska Republika Ludowa zajęła ostatnie 10. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2021/2022: 100.
 sezon 2022/2023:

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 18 marca 2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy kombinatorzy norwescy
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2005